Závod na 1000 metrů žen na Zimních olympijských hrách 2022 se konal v hale National Speed Skating Oval v Pekingu dne 17. února 2022.

Závod vyhrála v olympijském rekordu a rekordu dráhy Japonka Miho Takagiová, druhá skončila Nizozemka Jutta Leerdamová a třetí Američanka Brittany Boweová. Češka Nikola Zdráhalová skončila na 27. místě.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

Výsledky

Mezičasy medailistek

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 1000 m žen , olympics.com
  Oficiální výsledky závodu na 1000 m žen, isuresults.eu

Ženy 01000